3-й чемпионат Польши проходил с 19 мая по 9 июня 1935 года в Варшаве. Практика проведения чемпионатов страны была возобновлена после восьмилетнего перерыва.

В турнире приняли участие 17 шахматистов. Основная борьба за победу развернулась между С. Г. Тартаковером, М. Найдорфом, П. Фридманом и Х. Фридманом. Напряженная турнирная гонка, где никто из лидеров не обошелся без потерь очков в партиях с шахматистами, занявшими существенно более низкие места в турнирной таблице. В итоге Тартаковер на очко опередил ближайших преследователей. Такой исход во многом определила удачная игра гроссмейстера с прямыми конкурентами (2½ из 3). Обладатели серебряной и бронзовой медалей были определены после подсчета коэффициента Бергера. В результате М. Найдорф стал серебряным призером соревнования, П. Фридман получил бронзовую медаль, а Х. Фридман остался за чертой призеров.

Таблица

Ссылки 
 III Szachowe Mistrzostwa Polski Warszawa 1935
 3. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1935 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам